Fred White (1849 körül –1880) amerikai rendőrfőnök (Tomstone, Arizona)
 Fred White (1878–1960) Stanley-kupagyőztes kanadai jégkorongozó
 Fred White (1880–?) angol labdarúgó (Luton Town)
 Fred White (1916–2007) angol labdarúgó (Sheffiled United, Lincoln City)
 Fred White (1955–2023) amerikai dobos (Earth, Wind & Fire)